Haw Creek Township (Missouri)
Haw Creek Township (Illinois)